Das Wort Dämpfen bezeichnet:

 eine schonende Garmethode für Lebensmittel, siehe Dämpfen (Garmethode)
 ein Veredelungsverfahren für Stoffe und Textilien, siehe Dämpfen (Textil)
 ein Verfahren zur Bodensterilisation, siehe Dämpfen zur Bodensterilisation
 die Umwandlung von Schwingungsenergie in eine andere Energieform, siehe Dämpfung
 ein Verfahren zur Holzbearbeitung, siehe Dämpfen (Holz)
 ein Abdämpfen von Saitenschwingungen bei Musikinstrumenten, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand

Siehe auch:

 Dampfen
 Dämpfer